Marjosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marjosaari (ö i Lappland), Tornedalen, 
 Marjosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,39, long 29,22), 
 Marjosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,41, long 29,50), 
 Marjosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,28, long 29,60), 
 Marjosaari (ö i Jämsä, Lehesselkä), 
 Marjosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Marjosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,74), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,27, long 28,19), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 28,52), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,95), 
 Marjosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,09, long 29,68), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,46, long 28,14), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,57, long 28,16), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,64, long 28,31), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,36, long 28,02), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,17), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,33), 
 Marjosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,21, long 28,23), 
 Marjosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,14, long 28,39), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,97, long 26,44), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,79, long 28,19), 
 Marjosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,30, long 29,30), 
 Marjosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,86, long 30,21), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,20, long 27,15), 
 Marjosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Marjosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 28,68), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 28,79), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,57), 
 Marjosaari (ö i Jämsä, Vaheri), 
 Marjosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Marjosaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,15, long 28,35), 
 Marjosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,70), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 29,36), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,08, long 29,39), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,00, long 29,52), 
 Marjosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,59, long 29,27), 
 Marjosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,60, long 29,39), 
 Marjosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,49), 
 Marjosaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Marjosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar